Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1983 го́да () — 62-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1983 году
1983 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу